Vanne (Haute-Saône), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône
Vanne (cosplay), een Nederlandse cosplayer